Danionella — род лучепёрых рыб из семейства карповых. Пресноводные рыбы, обитающие в Мьянме и Западной Бенгалии (Индия). В род входят одни из мельчайших рыб в мире. У представителей рода нет чешуи и боковой линии.

На момент своего описания, Danionella translucida была мельчайшим пресноводным позвоночным. Длина взрослой особи этого вида 10—12 мм.

У представителей вида D. dracula есть костяные зубы.

Классификация 
На февраль 2019 гова в род включают 4 вида:

Примечания

Ссылки 
 
 .

Карповые